Schlossau bzw. Schloßau heißen:

 Schlossau (Regen), Stadtteil von Regen, Bayern
 Schloßau (Mudau), Dorf bei Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis
 Schloßau (Gemeinde Seeboden), Ortsteil von Seeboden am Millstätter See, Kärnten

 Kastell Schloßau, Kastell des Neckar-Odenwald-Limes
 Schlossau (Donau), eine Flur in der Gemeinde Langenstein, Oberösterreich, ehemalige Burg Spielberg

Siehe auch:
 Schloss Au